Chatterton peut désigner :

Nom commun 
 Le chatterton est un ruban adhésif isolant, en toile enduite d'un mélange de goudron norvégien, de gutta-percha et de résine, servant à isoler les fils électriques ou les câbles sous-marins. Il tire son nom du patronyme de son inventeur, un Britannique qui déposa son brevet le .

Personnes 

 Jonathan Edwards Chatterton (1837-1885), inventeur du chatterton ;
 Thomas Chatterton, poète anglais du  ;
 Feu ! Chatterton, un groupe de pop créé en 2011 (en hommage au poète Thomas Chatterton) ;
 Tom Chatterton, acteur américain (1881-1952).

Toponymes 
 Chatterton, rivière de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Œuvres 

 Chatterton, une pièce de théâtre d'Alfred de Vigny, créée en 1835 ;
 Chatterton, un opéra de Ruggero Leoncavallo ;
 Chatterton, un poème de George Sand ;
 Chatterton, une chanson de Serge Gainsbourg, datant de 1967 ;
 Chatterton, un album d'Alain Bashung, sorti en 1994 ;
 Chatterton, un roman de Peter Ackroyd de 1987.